kościół św. Marii – budowle sakralne pod wezwaniem św. Marii
 Kościół Maryi Panny – starokatolicka wspólnota religijna we Francji